MAKSZ a Magyarországi Kommunikációs Ügynökségek Szövetsége röviden
 MAKSZ (oroszul: МАКС – Международный Авиационно-Космический Салон) az oroszországi Zsukovszkij légibázis területén elhelyezkedő Nemzetközi Légi- és Űrszalon